Six Mile Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Six Mile Township (Franklin County, Arkansas)
 Six Mile Township (Logan County, Arkansas)
 Six Mile Township (Illinois)